63-й чемпионат Италии прошёл в Арвье с 25 ноября по 3 декабря 2003 года.

 Категория: 4-я (средний рейтинг: 2336).

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Италии по шахматам
2003 год в шахматах
Ноябрь 2003 года
Декабрь 2003 года
Спорт в Италии в 2003 году
Спортивные соревнования в Валле-д’Аосте